

Codici 
 zor – codice ISO 639-3 della lingua zoque di Rayón

Sport
Zor – squadra spagnola di ciclismo su strada (1980-1986)